Bârlogu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bârlogu (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Bârlogu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea